7H steht für:
 extrem hart, siehe Bleistift#Härtebezeichnung
 Era Alaska (IATA-Code), alaskische Fluggesellschaft
 Era Aviation (IATA-Code), alaskische Fluggesellschaft
 Corvus Airlines (IATA-Code), alaskische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 H7

7H